Příjmení Bajgar nosí více významných osobností:

 Jindřich Bajgar (1913–1991) – český pedagog, malíř, grafik a ilustrátor
 Miroslav Bajgar (* 1958) – československý házenkář
 Radek Bajgar (* 1962) – český publicista, producent, scenárista a režisér